Rodon ist der Familienname folgender Personen:

 Arnau de Mont-rodon († 1348), Bischof von Girona, Jurist und Bibliophiler
 Bertran de Mont-rodon i de Sorribes (* um 1325–1384), mittelalterlicher katalanischer Kanoniker und Bischof von Girona
 Francesca Madriguera i Rodon (1900–1965), katalanische klassische Pianistin und Komponistin
 Joe Rodon (* 1997), walisischer Fußballspieler